Oetz, een gemeente in het district Imst in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Ötz (rivier), een rivier in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Ötztal,  een zijdal van het Inndal in de Oostenrijkse deelstaat Tirol